O C.O.P.E. - Centro de Operações Policiais Especiais, é uma divisão da Polícia Civil do Estado do Paraná. É da competência do C.O.P.E. a organizar, orientar, coordenar, supervisionar e ter controle operacional das suas unidades fixas e rádio-móveis e das atividades por eles desenvolvidas na Capital, Curitiba, e no interior do Estado do Paraná, competindo-lhe, especialmente exercer a vigilância ininterrupta e seletiva de locais e elementos suspeitos que possuam antecedentes criminais, preservando a ordem e a tranqüilidade pública; realizando operações de natureza especial relacionadas com a segurança interna, compreendida como, assaltos a bancos, seqüestro de dignitários, segurança física, manifestações grevistas e demais formas atentatórias previstas na legislação especial; outras atividades correlatas.

O C.O.P.E. possui três organismos internos: Subdivisão de Operações - S.O., Subdivisão de Comunicações - S.C. e Grupo de Diligências Especiais - G.D.E.

Subdivisão de Operações - S.O. 
À Subdivisão de Operações - S.O., compete orientar, fiscalizar, controlar e supervisionar os recursos humanos, equipamentos a sua disposição, bem como coordenar as operações policiais que envolvam as unidades ou serviços do C.O.P.E.Ou Não, seja em colaboração a outras unidades da Polícia Civil ou outros órgãos da Segurança, quando determinado pelo Secretário de Estado da Segurança Pública.

Subdivisão de Comunicações - S.C. 
À Subivisão de Comunicações - S.C., cabe a execução das atividades ligadas à transmissão e recebimento de mensagens, controlando as unidades fixas e rádio-móveis, e outras atividades correlatas.

Grupo de Diligências Especiais - G.D.E. 
É de competência do Grupo de Diligências Especiais - G.D.E. investigar, executar a vigilância diurna e noturna destinada a prevenção dos delitos previstos no Código Penal e legislação penal especial e, realizar diligências sigilosas de caráter especial, além de apoio a ações de Delegacias de Polícia bem como outras atividades correlatas.

Estrutura Interna 
O C.O.P.E. é dirigido por cinco Delegados de Polícia, um Delegado Titular, um Delegado Adjunto, um Delegado Chefe da Subdivisão de Operações, um Delegado Chefe da Subdivisão de Comunicações e um Delegado Chefe do Grupo de Diligências Especiais.

Ver também 

 Polícia Civil do Estado do Paraná
 Polícias Civis

Tropas de elite policiais civis do Brasil
Polícia Civil do Estado do Paraná